Cuvântul amorsă (substantiv femenin) poate desemna:
 Amorsă - Dispozitiv de aprindere a unei încărcături de exploziv, capsă. 
 Amorsă - Cantitate de pulbere așezată între dispozitivul de aprindere și încărcătura de azvârlire a unei lovituri de artilerie. 
 Amorsă (cinematografie) - Bandă neagră, opacă, de celuloid, care servește la încărcarea-descărcarea aparatelor cinematografice ori a casetelor de filme la lumină.
 Amorsă (cinematografie) - Detaliu plasat în prim-planul cadrului, cu scopul de a da imaginii profunzime. 
 Amorsă (informatică) - Serie de instrucțiuni care permit introducerea unui program. 
 Amorsa drumului - porțiune din traseul unui drum la intrarea în orașe, care are de obicei o lățime mai mare decât restul traseului. 
 Amorsă (pescuit) - Nadă, momeală (pentru pești). 
 Amorsă (biochimie, genetică) - Oligonucleotid care permite unei polimeraze să inițieze sinteza unui al doilea lanț complementar matricei; Sinonim primer